Dołgie ist der Name von drei Ortschaften in der Woiwodschaft Westpommern in Polen:

 Dołgie (Biały Bór), deutsch Dolgen, Dorf in der Gmina Biały Bór
 Dołgie (Drawsko Pomorskie), deutsch Dolgen, Dorf in der Gmina Drawsko Pomorskie
 Dołgie (Gryfino), deutsch Langenhagen, Dorf in der Gmina Gryfino